Antti Kuisma – ex combinatista nordico finlandese
 Martti Kuisma – ex cestista finlandese
 Mira Kuisma – hockeista su ghiaccio finlandese